KHL 2017-18 er den tiende sæson af ishockeyligaen KHL. Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret fra 29 til 27 hol, idet KHL Medveščak Zagreb havde skiftet liga til EBEL, mens Metallurg Novokuznetsk var blevet degraderet til VHL. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 56 kampe. Herefter gik otte hold fra hver konference videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Gagarin-pokalen blev vundet af Ak Bars Kazan, som dermed blev det første hold, der vandt pokalen for tredje gang. Ak Bars havde vundet grundspillet i Øst-konferencen og vandt med 4-1 i kampe i mesterskabsfinalen over CSKA Moskva, der var blevet nr. 2 i grundspillet i Vest-konferencen. Mesterskabet blev afgjort den 22. april 2018, da tatarerne på hjemmebane sikrede sig den afgørende fjerde sejr i finaleserien med en 1-0-sejr over modstanderne fra hovedstaden i en kamp, hvor Rob Klinkhammer blev helt i Kazan, da han scorede det afgørende mål i begyndelsen af tredje periode.

Den femte kamp i konferencesemfinalen mellem CSKA Moskva og Jokerit blev historisk, idet den først blev afgjort i femte overtidsperiode efter 142 minutter og 9 sekunders spil. Det var 16 minutter længere end den hidtil længste kamp i KHL's historie.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 13 hold i vest-konferencen og 14 hold i øst-konferencen. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv eller otte hold i hver.

Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret med to hold. KHL Medveščak Zagreb havde forladt KHL til fordel for EBEL, mens Metallurg Novokuznetsk var blevet degraderet til VHL.

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 56 kampe i grundspillet, hvilket var fire færre end i de foregående sæsoner. Ligaen holdt pause i følgende perioder:
 7. - 11. november og 13. - 17. december på grund af Eurotour.
 31. december - 2. januar på grund af nytår.
 12. - 15. januar på grund af all star-kamp i Astana.
 24. januar - 8. februar var afsat som forberedelse til de olympiske vinterlege.
 9. - 25. februar på grund af de olympiske vinterlege.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af resten af holdene i konferencen.

Vestkonferencen

Østkonferencen

Slutspil 

Slutspillet har deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikles som en cupturnering, hvor alle opgør bliver spillet bedst af syv kampe. I hver konference seedes de otte hold fra 1 til 8. De to divisionsvindere bliver seedet som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold bliver seedet som nr. 3-8. I hver runde spiller det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold osv. Vinderne af de to konferencefinaler mødes i finalen om Gagarin-pokalen.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencesemifinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Konferencefinaler 

Vestkonferencen

Østkonferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2017
Ishockey i 2018